Frank Muller ist der Name folgender Personen:

* Frank Muller (Astronom) (1862–1917), US-amerikanischer Astronom
 Frank Muller (Kunsthistoriker) (* 1943), französischer Kunsthistoriker 
 Frank Muller (Schauspieler) (1951–2008), US-amerikanischer Schauspieler und Sprecher 

Siehe auch:
 Franck Muller Watchland, Schweizer Uhrenmanufaktur
 Frank Müller